Jalovec (Žilina), poble de la regió de Žilina, a Eslovàquia
 Jalovec (Trenčín), poble de la regió de Trenčín, a Eslovàquia
 Jalovec (muntanya), muntanya dels Alps Julians

Pàgines de desambiguació